Галате́я () — женское имя. В древнегреческой мифологии его носили: 
 Галатея — нереида, дочь Нерея и Дориды, отвергнувшая Полифема; олицетворение спокойного моря.
 Галатея — прекрасная статуя, созданная скульптором Пигмалионом и оживлённая по его мольбам богиней Афродитой. 

 В астрономии
 Галатея — естественный спутник Нептуна, открытый в 1989 году по снимкам «Вояджера-2».
 (74) Галатея — астероид главного пояса астероидов, открытый в 1862 году Эрнстом Темпелем.
 Галатея — кратер на астероиде (433) Эрос.

 В биологии
 Галатея (Tanysiptera galatea) —  вид зимородков, обитающий в Новой Гвинее и на Молуккских островах.
 Галатея (Melanargia galathea) — вид дневных бабочек из семейства нимфалид.

 В литературе
 «» — новелла Мигеля Сервантеса, опубликованная в 1585 году.
 «» — комедия Джона Лили (1588). 
 «Галатея» — московский журнал, издававшийся С. Е. Раичем в 1829—1830 и 1839—1840 годах.

 В кинематографе
 «Галатея» — фильм-балет Александра Белинского с участием Екатерины Максимовой и Мариса Лиепа (СССР, 1977).
 «Пигмалион и Галатея» — немой фильм Жоржа Мельеса (Франция, 1898, премьера — 1903).

 Другое
 «Галатея» — станция метро в Катании (Италия).

См. также 
 
 «Триумф Галатеи» — фреска Рафаэля на Вилле Фарнезина в Риме (1511).
 «» — оперетта Франца фон Зуппе (1865, Вена, Карлтеатр).
 «Галатея со сферами» — картина Сальвадора Дали (1952).
 

Женские имена